Finská rallye 2009 (59th Neste Oil Rally Finland) byl 9. podnik Mistrovství světa v rallye 2009 (WRC), který konal ve Finsku 30. července až 2. srpna 2009. Rallye měla 23 rychlostních zkoušek. Vítězem podniku se stal Mikko Hirvonen z týmu Ford World Rally Team.

Seznam účastníků

Výsledky

Celkové výsledky

Rychlostní zkoušky

Pořadí šampionátu po rallye

Pořadí jezdců

Pořadí konstruktérů

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství světa v rallye 2009
2009
Sport ve Finsku v roce 2009